Konjuh désigne :
le mont Konjuh, une montagne de Bosnie-Herzégovine ;
Konjuh, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Konjuh/Konjuh, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
 Ana Konjuh, une joueuse de tennis croate.

Homonymie de toponyme